Republica har flere betydninger:

 Republica (band) – et band
 Republica (reklamebureau) – et reklamebureau